Osoby o tym nazwisku:
 Toakai Puapua – tuwalski trener piłkarski
 Tomasi Puapua – polityk z Tuvalu, premier i minister